Isaac da Costa (17e eeuw), Amsterdams-joodse kolonist te Curaçao
 Isaäc da Costa (1798-1860), Nederlands dichter en historicus
 Isaac da Costa (1847-1925), Surinaams rechter en parlementsvoorzitter